Chemia:
 Darmsztadt – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 110.

USA:
 Darmstadt – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Darmstadt – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
Niemcy:
 Darmstadt – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Hesja 
 Darmstadt – rejencja w kraju związkowym Hesja
 Darmstadt – rejencja w latach 1848-1852
 Darmstadt – były powiat

Osoby:
 Hans Darmstadt – niemiecki kompozytor

Inne:
 241418 Darmstadt – planetoida

Zobacz też:
 Darmstadt-Dieburg
 Hesja-Darmstadt
 SV Darmstadt 98